Richard Braungart ist der Name folgender Personen:  

* Richard Braungart (Agrarwissenschaftler) (1839–1916), deutscher Agronom
 Richard Braungart (Schriftsteller) (1872–1963), deutscher Schriftsteller und Kunstkritiker